DDR-Oberliga 1977/1978 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1977/1978. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1978/1979 se kvalifikoval tým Dynamo Drážďany, v Poháru UEFA 1978/1979 startovaly týmy Berliner FC Dynamo, 1. FC Lokomotive Leipzig a FC Carl Zeiss Jena. Účast v Poháru vítězů pohárů 1978/1979 si zajistil 1. FC Magdeburg jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - Vorwärts Frankfurt a nováček BSG Wismut Gera. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1977
Fotbal v roce 1977
Fotbal v roce 1978
Sport v Německu v roce 1977
Sport v Německu v roce 1978